«Сестра оборотня» () — фильм ужасов 2004 года режиссёра Брэтта Салливана.

Сюжет 
Действие фильма происходит спустя четыре года после первой части. Делая себе уколы инъекциями аконита и волчьего яда, Бриджит пытается противостоять проклятью, которое превращало её сестру в оборотня. Однако она оказывается в реабилитационном центре для психически и физически больных, где она не имеет возможности противостоять вирусу. Из-за этого её ухо мутирует, что замечает девочка по прозвищу «Дух», чья бабушка попала сюда из-за многочисленных ожогов. Бриджет прогоняет её и бежит в ванную. Джинджер, в виде галлюцинации, говорит Бриджет, что «это нельзя сдержать. Оно внутри тебя», а потом Бриджет отрезает себе часть уха.
Дальше — хуже. Вирус распространяется по её телу и её единственной надеждой становится Дух, которая отнюдь не так уж и безобидна…

В ролях

Ссылки 
 Официальный сайт
  
 Фильм на сайте GingerSnaps.com

Фильмы ужасов 2004 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Канады
Фильмы об оборотнях
Молодёжные фильмы
Фильмы США 2004 года
Ginger Snaps